Die Badminton-Weltmeisterschaft 2010 fand in der Zeit vom 23. bis 29. August 2010 in Paris, Frankreich, statt. Die Auslosung der Raster erfolgte am 9. August 2010 in Kuala Lumpur, Malaysia.

Austragungsort 
Stade Pierre de Coubertin

Medaillengewinner

Endrundenresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2010
Weltmeisterschaft 2010
Weltmeisterschaft 2010
16. Arrondissement (Paris)